Роме́н Грожа́н (; родился 17 апреля 1986, Женева) — швейцарский и французский автогонщик, выступающий по французской гоночной лицензии; чемпион серии GP2 (2011). В  году и с  по  годы — пилот Формулы-1. Обладатель 10 подиумов (все завоёваны в период выступлений за команду Lotus). На данный момент является пилотом команды Andretti Autosport в IndyCar Series.

Общая информация 
Женат. У него и его супруги Марион есть сыновья Саша (род. 2013) и Симон (род. 2015), а также дочь Камилла (род. 2017).

Спортивная карьера 
Впервые попробовал себя в автоспорте в 2000 году — приняв участие в ряде картинговых соревнований. Довольно быстро Грожан смог бороться на равных с лидерами пелотона разнообразных по статусу соревнований. В 2001 году выиграл чемпионат Франции в классе ICA, два года спустя дебютировал в гонках «формульного» типа, приняв участие в гонках 1,6-литрового класса серий Формулы-Рено в Швейцарии и Италии. Грожан быстро освоился на новой технике, выиграв несколько гонок и завоевав титул чемпиона швейцарского первенства. Следующие пару лет провёл на более мощной технике — во французской и европейской Формуле Рено 2.0. На второй сезон в доминирующем стиле выиграл младшее первенство, в общеевропейской серии Грожан также показывал неплохие результаты, но пропустил слишком много этапов, чтобы бороться за высокие позиции в общем зачёте. Успехи юного пилота заинтересовали автоспортивное подразделение концерна Renault, включившего его в свою программу поддержки молодых пилотов и обеспечив стабильное финансирование на длительный период карьеры.

2006-07 годы Грожан провёл в гонках на технике Формулы-3, сделав основной упор на евросерию. Первый год был потрачен на изучение новой техники, а на второй он вновь боролся за титул: одержав шесть побед в двадцати гонках основного сезона, смог переиграть в стабильности результатов Себастьена Буэми и Нико Хюлькенберга и завоевал титул. Единичные старты складывались менее удачно — в сумме пять раз приняв участие в зандвортском Masters и Гран-при Макао, Грожан ни разу не смог финишировать выше пятого места. Далее провёл два сезона в гонках на технике GP2, сходу выиграв разминочное азиатское первенство и в первый же сезон заняв четвёртое место в основном чемпионате. В 2009 году Грожан долгое время лидировал в личном зачёте, выиграл две гонки, но в середине чемпионата покинул серию, заменив в команде Renault в Формуле-1 уволенного Нельсиньо Пике. Франко-британская команда в сезоне 2009 года находилась в кризисном периоде своей истории и даже её лидер — Фернандо Алонсо — периодически не без труда боролся за попадания в очковую зону. Грожан, сев за руль второго болида без должного тестового наката, до конца сезона ни разу не финишировал выше тринадцатого места, запомнившись лишь участием в ряде аварий.

В конце сезона в команде сменилось руководство, а новые владельцы привели с собой других пилотов. Грожан некоторое время находился вне гонок, но вскоре получил второй шанс — новые владельцы команды из Энстоуна включили его в свою программу поддержки, устроив во второстепенные европейские серии, где он гонялся следующие два сезона. Он провёл сезон в Auto GP (завоевал титул с комфортным отрывом, несмотря на пропуск трети чемпионата), а также полтора сезона в GP2 и сезон в GP2 Asia (по титулу в каждой — причём для пилотов его команды DAMS общая победа в основном первенстве GP2 стал первым подобным успехом с 1994 года). Параллельно с этим Грожан пробовал себя и в гонках кузовной техники, стартуя в суточных марафонах в Ле-Мане, Спа и принимая участие в чемпионате мира FIA GT1 (в последнем выиграл несколько гонок).

Возвращение в «Формулу-1»

Lotus (2012—2015) 
В 2012 году Грожан вернулся в «Формулу-1» при поддержке Total подписав контракт основного пилота с коллективом, сменившим название на Lotus. Второй приход в чемпионат мира оказался удачнее предыдущего — команда выбралась из предыдущего периода неудач и в —2013 годах была одними из лидеров пелотона. Грожан к концу этого отрезка стал регулярно опережать своего опытного и титулованного напарника Кими Райкконена, периодически борясь за победы. Первый год был наполнен множеством отказов техники и собственных ошибок Грожана, за одну из которых он был дисквалифицирован на Гран-при Италии в 2012 году (на предыдущей гонке — в Бельгии — неосторожные манёвры Грожана на старте привели к серьёзной массовой аварии с участием одного из лидеров чемпионата).

2014 
Конкурентоспособный период команды продлился недолго — владельцы Lotus не смогли постоянно привлекать нужное количество спонсорской поддержки, из-за чего не смогли удерживать у себя всех членов своего технического штаба и частично экономили на развитии машины 2014 года. Эти действия принесли команде значительный спад в результатах в 2014 году и серьёзные проблемы с надёжностью. За 19 гонок сезона Грожан лишь дважды финишировал в очковой зоне, набрав восемь очков.

2015 
В 2015 году Lotus построил более конкурентоспособный автомобиль, который был оснащен двигателем Mercedes. Шасси E23 Hybrid с Грожаном за рулем показало большой потенциал на предсезонных тестах. Однако механические проблемы в Австралии и разворот после контакта с Серхио Пересом в Малайзии помешали Грожану набрать очки. После первых двух неудачных гонок Ромен хорошо выступил в Китае и Бахрейне, заняв 7-е место в обеих гонках. В Испании Lotus неплохо смотрелся и в практике, и в квалификации, и Грожан едва ли не прошёл в третий сегмент квалификации, заняв 11 место на стартовой решетке. В гонке его темп улучшился, и он финишировал восьмым, несмотря на контакт с Пастором Мальдонадо на первых кругах и ошибку на пит-стопе. В Монако Грожан мог четвёртый раз подряд финишировать в очковой зоне, несмотря на штраф за смену коробки передач, но в гонке у него произошёл контакт с Максом Ферстаппеном во время битвы за позицию. Грожан смог вернуться в борьбу, но финишировал лишь двенадцатым.

В Канаде E23 Hybrid был одним из самых быстрых автомобилей, а Грожан занял в квалификации впечатляющее 5-е место. В гонке он был в топ-5, но на 51 круге между Грожаном и Уиллом Стивенсом на Marussia произошёл контакт, оба гонщика побывали в боксах для смены резины, а стюарды наказали Романа пятисекундным штрафом, однако он все равно смог финишировать в очках. В Австрии он был в топ-10, но механические проблемы не дали ему завершить гонку. В Великобритании он сошёл на первом круге после контакта с Даниэлем Риккардо и напарником Пастором Мальдонадо. В Венгрии он получил штраф за небезопасный выезд из боксов. Но ближе к концу гонки он отыграл много позиций из-за проблем у других гонщиков. В итоге ему удалось повторить свой лучший финиш в сезоне — 7 место, финишировав впереди Нико Росберга на Mercedes. В Бельгии у Lotus снова был один из самых быстрых автомобилей, и Грожан квалифицировался четвёртым, но стартовал девятым из-за штрафа. В гонке он стабильно отыгрывал позиции, и за несколько кругов до финиша Грожан был четвёртым. Перед ним ехал Феттель, который был на очень изношенных шинах, и Грожан догнал его за 5 кругов. Он никак не мог обогнать немца, но правая задняя шина Феттеля взорвалась на предпоследнем круге. Грожан стал третьим, впервые с Гран-При США 2013 года. После гонки Ромен сказал, что плакал на последнем круге.

В Италии Грожан вновь попал в третий сегмент квалификации, заняв 8 место на стартовой решетке, но сошёл уже в первом повороте из-за столкновения с другим болидом. В Сингапуре он был вынужден сойти за несколько кругов до финиша из-за предполагаемой проблемы с коробкой передач. В Японии Грожан был на 6-м месте после старта, но потерял позицию во время атаки на Нико Хюлкенберга. К концу гонки он был под давлением Мальдонадо, который отставал чуть более чем на секунду, но Грожан сумел сохранить седьмую позицию до финиша и впервые набрал очки после Бельгии. В финальной гонке сезона в Абу-Даби финишировал девятым. Грожан занял одиннадцатое место в личном зачете с 51 очками, а команда Lotus после провального сезона 2014 года заняла 6 место в кубке конструкторов с 78 очками.

Haas (2016—2020)

2016 
29 сентября 2015 года было объявлено, что в 2016 году Грожан будет выступать за новую команду Haas F1. Его напарником стал бывший пилот Sauber и тест-пилот Ferrari Эстебан Гутьеррес. В первой же гонке, Гран-при Австралии, Грожан занял шестое место, набрав 8 очков. Впервые с 2009 года команда-дебютант набрала очки в первой же гонке (такое в последний раз удавалось Brawn GP, однако эта команда в первой же гонке взяла победный дубль). Грожан был признан пилотом дня. На следующей гонке в Бахрейне он финишировал пятым, снова став пилотом дня. В течение сезона Грожану ещё трижды удалось набрать очки, став тринадцатым в личном зачете с 29 очками, а команда Haas заняла 8-ое место в кубке конструкторов, опередив Renault, Sauber и Manor.

2017 
11 ноября 2016 года команда объявила, что Кевин Магнуссен будет напарником Грожана в 2017 году, заменив Гутьерреса.

В первой гонке сезона команда квалифицировалась на самых высоких позициях за её историю — Грожан стал шестым на новом шасси VF-17. Однако в гонке одна из проблем, которая мешала Кевину Магнуссену на протяжении всего уик-энда, коснулась и Грожана, вызвав двойной сход и отсутствие очков на старте сезона. Вторая гонка сезона получилась успешнее — Кевин Магнуссен финишировал 8-м, набрав свои первые очки с момента его финиша на 10-м месте в Гран-При Сингапура 2016 года, и первые очки Haas F1 с Гран-при США 2016 года, где Грожан занял 10-е место.

Haas уверенно выступала в 2017 году. В Монако Грожан и Магнуссен оба приехали в очковой зоне, заняв 8-е и 10-е места соответственно. Команда заняла 8-е место в кубке конструкторов 2-й год подряд после того, как была превзойдена Renault в финальных гонках. Сам Грожан занял 13-е место в личном зачете с 28-ю очками.

2018 
В 2018 году Грожан продолжил выступать за Haas вместе с Магнуссеном.

Сезон начался с двойного схода в Австралии — и оба из-за проблемы с креплением колеса на пит-стопе. Это была катастрофа для команды, которая была третья по скорости — в квалификации пилоты Haas заняли пятое и шестое места. В следующих гонках Грожан долго не мог набрать очков — в большинстве случаев из-за собственных ошибок. В Азербайджане во время машины безопасности он прогревал шины и задел переключатель на руле — Ромен врезался в стену, выбыв из гонки. При этом инженер Ромена сказал, что его болид толкнул Маркус Эрикссон. В Испании на первом круге Грожана развернуло и он выбил сразу несколько соперников. Во Франции задел болид Эстебана Окона, в него влетел Пьер Гасли. Грожан получил пятисекундный штраф. И только в Австрии он смог набрать первые очки в сезоне, приехав на высокой 4-ой позиции. Далее результаты Грожана стабилизировались и он стал регулярно приезжать в очковой зоне, но на Гран-При Италии он был дисквалифицирован — вечером после финиша стюарды рассмотрели протест команды Renault на конструкцию передней части днища машины Грожана — и исключили гонщика из протокола, признав нарушение. Это позволило набрать первые очки в сезоне российскому пилоту Сергею Сироткину, который с одиннадцатого места поднялся на десятое. Однако Haas подала апелляцию, которая была рассмотрена, а решение будет объявлено 1 ноября 2018 года. В итоге, FIA отклонила эту апелляцию и дисквалификация Грожана осталась в силе.

2019 
28 сентября 2018 года было объявлено, что Грожан и Магнуссен останутся в команде Haas F1 на сезон 2019 года. Сезон, как и предыдущий, начался для Ромена не слишком удачно. Финишировать впервые удалось лишь на третьем этапе в Китае, заработать очки — на пятом, в Испании. При этом финишировать в очках удалось лишь трижды, причем всего лишь один раз седьмым и два раза — на десятом месте. Начиная с Гран-при Венгрии очковые финиши и вовсе прекратились, хотя и сходов стало меньше. От собственного напарника — Магнуссена — Грожан по результатам сезона отстал по очкам более чем вдвое. Тем не менее, перед Гран-при Сингапура было объявлено о продлении его контракта с командой на следующий год.

2020 
Новый сезон, начавшийся с опозданием из-за эпидемии коронавируса, оказался для Ромена не лучше предыдущих. Опережать на трассе удавалось только пилотов Williams, сход с трассы был только один, но если напарник почти сразу смог дотянуться до очковой зоны, то лучшим результатом Грожана долгое время было 13-е место в Штирии. Только на восьмом этапе в Италии удалось его улучшить до 12-го, и только на 11-м этапе, в Гран-при Айфеля удалось наконец заработать очки — причем за 9-е место, разом опередив напарника. В квалификациях дела шли чуть лучше — но и там выйти из первой сессии удалось лишь трижды.

22 октября было объявлено о прекращении сотрудничества Грожана с Haas.

29 ноября пострадал в аварии на трассе Сахир во время гран-при Бахрейна. На скорости свыше 200 километров в час болид гонщика врезался в металлическое ограждение трассы, при этом произошло разрушение топливного бака с возгоранием топлива. Гонщик 28 секунд находился в центре возгорания, но смог самостоятельно выбраться из пламени. Сразу же после инцидента гонщик был отправлен на вертолёте в один из военных госпиталей Бахрейна, находясь в сознании. После аварии гонка была сразу же остановлена красными флагами, и была прервана примерно на полтора часа для устранения последствий аварии. В Гран-при Сахира Ромен Грожан не принял участия, его заменил Пьетро Фиттипальди. В аварии Грожан также получил ожоги рук, из-за которых он не стал принимать участие и в финальной гонке сезона.

Карьера в IndyCar Series 
3 февраля 2021 года Грожан объявил, что будет выступать в IndyCar Series в составе команды Dale Coyne Racing, однако выступит не на всех этапах – пропустит гонки на овалах. На первом этапе сезона в Алабаме Грожан квалифицировался седьмым – в шаге от выхода в финальную часть квалификации. В самой гонке Грожан финишировал десятым. Уже в своей третьей гонке в новой серии Грожан завоевал поул на дорожной трассе в Индианаполисе, однако в гонке упустил победу, финишировав вторым. Грожан вновь поднялся на подиум во второй гонке на дорожной трассе в Индианаполисе, где вновь финишировал на втором месте. Несмотря на свои изначальные заявления, Грожан выступил на одном этапе на овальной трассе World Wide Technology Raceway, где в гонке совершил множество обгонов, однако из-за неудачной тактики финишировал только 14-м. На этапе на трассе Лагуна Сека Грожан финишировал на третьем месте, совершив ряд ярких обгонов и отыграв десять позиций. По итогам сезона Грожан шесть раз финишировал в топ-10 и занял 15-е место, проиграв 33 очка лучшему новичку сезона Скотту Маклохлину, выступавшему на всех этапах.

25 сентября 2021 года команда Andretti Autosport объявила о контракте с Грожаном, который заменит в ней чемпиона IndyCar Series 2012 года Райана Хантер-Рея. По контракту Грожан выступит на всех этапах сезона, включая 500 миль Индианаполиса. Для выступления в этой гонке Грожан отработал на специальных тестах на овале в Индианополисе, которые организуются для дебютантов Инди 500.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Евросерия Формулы-3 

Жирным выделен старт с поул-позиции, курсивом — быстрейший круг в гонке.В верхней строчке показаны результаты субботних гонок, в нижней — воскресных.

GP2 Asia 

Жирным выделен старт с поул-позиции, курсивом — быстрейший круг в гонке.

GP2 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В первой строчке показаны результаты длинных (субботних) гонок, во второй — спринтерских (воскресных) гонок.

Формула-1 

|-
!
! Renault  F1 Team
! Renault  R29
! Renault  RS27 2,4 V8
! 

!|||||
!

|-
!
! Lotus  Renault GP
! Renault  R31
! Renault  RS27 2,4 V8
! 

!
!

|-
!
! Lotus  F1 Team
! Lotus  E20
! Renault  RS27 2,4 V8
! 

!

|-
!
! Lotus  F1 Team
! Lotus  E21
! Renault  RS27 2,4 V8
! 

!
!

|-
!
! Lotus  F1 Team
! Lotus  E22
! Renault F1-2014Energy V6
! 

!
!

|-
!
! Lotus  F1 Team
! Lotus  E23 Hybrid
! Mercedes PU106B  Hybrid 1,6 V6
! 

!
!

|-
!
! Haas F1 Team
! Haas VF-16
! Ferrari 059/5 1,6 V6 t
! 

|-
!
! Haas F1 Team
! Haas VF-17
! Ferrari 062 1,6 V6T
! 

!

|-
!
! Haas F1 Team
! Haas VF-18
! Ferrari 062 EVO 1,6 V6T
! 

|-
!
! Haas F1 Team
! Haas  VF-19
! Ferrari 1,6 V6T
! 

|-
!
! Haas F1 Team
! Haas  VF-20
! Ferrari 065 1,6 V6T
! 

||||||||

|}

IndyCar Series

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Автогонщики Франции
Автогонщики Швейцарии
Пилоты Французской Формулы-Рено
Пилоты Швейцарской Формулы-Рено
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты Auto GP
Пилоты GP2 Asia
Пилоты GP2 из Франции
Чемпионы GP2 и GP2 Asia
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 2000-х годов
Пилоты Формулы-1 2010-х годов
Пилоты Формулы-1 2020-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Renault
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Haas
Обладатели подиума в Формуле-1
Пилоты чемпионата мира FIA GT1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Пилоты ART Grand Prix
Пилоты IRL IndyCar